Дранов — фамилия.

Известные носители:
 Дранов, Александр Васильевич (род. 1943) — российский литературовед и переводчик.
 Дранов, Сергей Геннадьевич (род. 1977) — украинский футболист и тренер.